Conjunto limitado
Sociedade de responsabilidade limitada

Desambiguação